Чмелик:

 Чмелик, Лукаш — словацкий футболист, юниор.
 Чмелик, Янко — югославский партизан словацкого происхождения, Народный герой Югославии.